La Prva savezna liga FNRJ 1957-1958, conosciuta semplicemente come Prva liga 1957-1958, fu la 29ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 12ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo terzo titolo. Il torneo si è concluso in aprile per dare modo alla nazionale jugoslava di prepararsi per i mondiali in Svezia. 

Nella stagione successiva era prevista una riduzione delle squadre partecipanti: da 14 a 12, quindi le ultime due squadre classificate retrocessero direttamente, mentre l'11ª e la 12ª disputarono gli spareggi contro le vincitrici delle 4 zone della Druga Liga 1957-1958.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1958-1959
      Qualificata alla Coppa del Danubio
  Partecipa alle qualificazioni
      Retrocessa in Druga Liga 1958-1959

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Spareggio per il 10º posto 
Avendo le due squadre lo stesso quoziente-reti (0,833), si è reso necessario uno spareggio andata-ritorno fra  e  per il 10º posto. La vincente si sarebbe salvata, la perdente sarebbe andata agli spareggi con le vincitrici dei gironi di zona della Druga liga.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

 → Split

 → Zagreb

Fonte: exyufudbal

Qualificazioni 
Per determinare le ultime due squadre ammesse al campionato successivo vengono organizzate le qualificazioni per la Prva liga (kvalifikacije za prvu saveznu ligu)A  e , rispettivamente 11ª e 12ª classificate della Prva liga, si aggiungono le vincitrici delle 4 zone della Druga Liga 1957-1958:  (vincitore I zona),  (vincitore II zona),  (vincitore III zona) e  (vincitore IV zona).Le 6 squadre vengono divise in 2 triangolari: le vincitrici di questi ultimi vengono ammesse alla Prva Liga 1958-1959.

Squadra campione

(allenatore: Gustav Lechner)
Giocatori (presenze/reti)
Ivan Horvat (26/0)Tomislav Crnković (25/0)Gordan Irović (24/0) -portiere-Branko Režek (24/2)Franjo Gašpert (22/7)Dražan Jerković (22/17)Mladen Koščak (22/0)Vladimir Čonč (20/4)Luka Lipošinović (20/8)Željko Matuš (20/3)Ivica Banožić (18/0)Aleksandar Benko (12/8)Drago Hmelina (8/1)Ivan Šantek (8/0)Emil Ferković (5/0)Zdravko Prelčec (4/1)Bernard Hugl (3/0)Vladimir Majerović (2/0) -portiere-Marijan Kolonić (1/0)Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1957-1958
Kup Maršala Tita 1957-1958

Collegamenti esterni 
   su historical-lineups
  Stagione 1957-1958 su HRnogomet
  Stagione 1957-1958 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1958
Campionato jugoslavo di calcio